Дубище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дубище — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Дубище — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Дубище — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Дубище — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Дубище — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Дубище — посёлок городского типа в Рожищенском районе Волынской области.
 Дубище — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Дубище — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Дубище — село в Красиловском районе Хмельницкой области.